Села:
 Щасливка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Щасливка — Миколаївська область, Доманівський район